Der Dreiband-Weltcup 1998/8 war das siebtete UMB/BWA-Weltcupturnier im 13. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 22. bis zum 25. Oktober 1998 in dieser Disziplin des Karambolagebillards Oosterhout statt. Es war das siebte Dreiband-Weltcup-Turnier in Oosterhout.

Geschichte 
Der 24-jährige Spanier Daniel Sánchez feierte in Oosterhout seinen dritten Weltcup-Sieg. Es war der wichtigste Weltcup-Sieg, da die beiden ersten bei UMB-Turnieren erzielt wurden und die BWA-Spieler fehlten. Im Finale setzte er sich mit 3:1 Sätzen gegen Dick Jaspers durch. Für Jaspers wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup-Sieg, da Torbjörn Blomdahl durch sein Ausscheiden im Achtelfinale wichtige Punkte verlor. Zum dritten Mal in Folge konnte sich Semih Saygıner den dritten Platz sichern. Der Belgier Eddy Leppens startete das Turnier mit einem Paukenschlag. Er gewann den ersten Satz gegen den Niederländer Ad Broeders in einer Aufnahme. Hierfür wurde er mit einer Prämie von 5000 DM belohnt.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dion Nelin
  Semih Saygıner
  Marco Zanetti
  Christian Rudolph
  Raimond Burgman
  Raymond Ceulemans
  Eddy Leppens
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Henk Habraken
  Gerwin Valentijn

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

Wildcards :
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori
  Tonny Carlsen
  Nikos Polychronopoulos
  Roberto Trippar
  Ad Broeders

Qualifikationsrunde 
Es wurden in sechs Gruppen mehrere K.-o.-Runden gespielt. Die letzten beiden Sieger je Gruppe qualifizierten sich für das Hauptfeld.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1998 08
Karambolageveranstaltung 1998
Billardturnier in Oosterhout